See You On The Other Side — сьомий студійний альбом американського гурту Korn, виданий наприкінці 2005 року лейблом Virgin.

Список композицій 
 "Twisted Transistor"  	4:12
	"Politics"  	3:17
	"Hypocrites"  	3:50
	"Souvenir"  	3:50
	"10 Or A 2-Way"  	4:41
	"Throw Me Away"  	4:41
	"Love Song"  	4:19
	"Open Up"  	6:15
	"Coming Undone"  	3:20
	"Getting Off"  	3:25
	"Liar"  	4:14
	"For No One"  	3:37
	"Seen It All"  	6:19
	"Tearjerker"  	5:05

Посилання 

 

Альбоми Korn
Музичні альбоми 2005
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців